10-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в ФРГ с 23 февраля по 7 марта 1982 года. Игры прошли в 24 городах ФРГ: Эссен, Дортмунд, Дуйсбург, Хомбург, Эппельхайм, Западный Берлин, Людвигсхафен-ам-Райн, Гамбург, Бремен, Киль, Гёппинген, Зиндельфинген, Ганновер, Бремерхафен, Любек, Дюссельдорф, Мюнхен, Оффенбург, Бёблинген, Гюнцбург, Франкфурт-на-Майне, Эльзенфельд, Гютерсло, Оснабрюк, Хальтерн-ам-Зе и Минден. Большая часть городов приняли по два матча, а некоторые только по одному. Решающие матчи прошли в Дортмунде.

В чемпионате участвовало 16 стран, было сыграно 54 матча. Победу в первый и единственный раз за свою историю отпраздновала сборная СССР. Сборная СССР также прошла отбор на летние Олимпийские игры 1984 года, на которых в итоге не выступила из-за бойкота СССР Игр в Лос-Анджелесе.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный Раунд

За 11 место

За 9 место

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал 
Ранее ни сборная СССР, ни сборная Югославии не побеждали на чемпионатах мира, хотя обе команды к тому времени уже выигрывали олимпийское золото (Югославия в 1972 году, а СССР — в 1976 году). В первом тайме преимущество сборной СССР доходило до трёх мячей (9:6, 10:7), однако постепенно югославы перестроили защиту и выровняли игру. У сборной СССР не получалась реализация 7-метровых: за матч советские гандболисты забили только 2 из 7 пенальти. За 8 минут до конца второго тайма югославы повели 22:20. В этот момент сборная СССР намного строже заиграла в обороне и сравняла счёт после голов Юрия Кидяева и Александра Каршакевича. Йовица Елезович вновь вывел югославов вперёд за 2 минуты до конца второго тайма, но линейный Александр Рыманов сумел сравнять счёт и перевёл игру в овертайм. В первой дополнительной пятиминутке был забит только один мяч (Александр Рыманов), а во втором дополнительном тайме сборная СССР довела своё преимущество до трёх мячей и уже не упустила его. Победный, 28-й мяч забросил Юрий Шевцов. Мужская сборная СССР под руководством Анатолия Евтушенко и Юрия Климова первый и единственный раз в своей истории выиграла чемпионат мира по гандболу.

Лучшие бомбардиры

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com
 Полная запись финального матча СССР — Югославия на портале YouTube
 «Гандбол-82: 36 лет первой победе сборной СССР на чемпионате мира по гандболу». Официальный сайт ФГР — часть 1, часть 2

Спорт в Германии в 1982 году
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные соревнования по гандболу в Германии
Февраль 1982 года
Март 1982 года